8H steht für:
 extrem hart, siehe Bleistift#Härtebezeichnung
 BH Air (IATA-Code), bulgarische Fluggesellschaft

Siehe auch:
 H8

8H